Куролино — деревня в Верхнекетском районе Томской области России. Входит в межселенную территорию Верхнекетского района.

География 
Деревня находится в восточной части Томской области, в пределах Кетско-Тымской равнины, на берегах небольшого озера Куролина, на расстоянии примерно 42 километров (по прямой) к северо-западу от рабочего посёлка Белый Яр, административного центра района. Абсолютная высота — 95 метров над уровнем моря.

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из шести улиц.

Примечания 

Населённые пункты Верхнекетского района
Межселенные территории